

События 
 Папа распространил легатские полномочия Бонифация на «всю Галльскую провинцию».
 Присоединение франками небольшой территории к северу от Баварии.
 Смерть Лиутпранда. Единоличный король лангобардов Гильдепранд. Его смерть.
 744 — Халиф Язид III ибн аль-Валид.
 744 — Халиф Ибрахим ибн аль-Валид.
 744—750 — Халиф Марван II ибн Мухаммад.
 Распад Восточно-тюркского каганата в результате борьбы с уйгурами и киргизами. Образование Уйгурского каганата с центром в Монголии.

Скончались 
Халиф аль-Валид II ибн Язид.

См. также